Seume ist der Familienname folgender Personen:
 Dagmar Seume (* 1964), deutsche Filmregisseurin 
 Franz Seume (1903–1982), deutscher Politiker
 Johann Gottfried Seume (1763–1810), deutscher Schriftsteller
 Sabine Seume (1963–2021), deutsche Tänzerin und Choreographin

Siehe auch:
 Johann-Gottfried-Seume-Literaturpreis
 Säume
 Seum
 Saum
 Säumer